Magistrat kan syfta på:

Magistrat i Danmark – 
Magistrat i Finland – en statlig lokalförvaltning
Magistrat i Sverige – från medeltiden till kommunreformen 1862 det högsta styrande organet för städer med egen jurisdiktion
Göteborgs magistrat – fram till kommunreformen 1862 stadens högsta styrande organ, helt avvecklad 1 januari 1955.
Magistrat i antikens Rom – 
Berlins magistrat –  en historisk benämning på stadens högsta exekutiva organ